Valet de cœur peut faire référence à :

Sens premier 
 le valet de cœur, une carte à jouer également appelée Lahire sur les jeux traditionnels ;

Divers 
 le Valet de cœur, un super-héros créé par la maison d'éditions américaine Marvel Comics ;
 Valet de cœur (Personal Property), un film américain de W. S. Van Dyke, sorti en 1937 ;
 Valet de cœur, un court métrage de Louis Feuillade sorti en 1913.